Chraïbi (aussi orthographié Chraibi) est un patronyme notamment porté par :

 Abdeslam Chraïbi (1936-2006), acteur et dramaturge marocain ;
 Aboubakr Chraïbi (1962-), philologue et écrivain français ;
 Chafik Chraïbi (1956-), médecin et professeur marocain ;
 Driss Chraïbi (1926-2007), écrivain marocain ;
 Ghizlaine Chraibi (1970-), psychothérapeute et autrice marocaine ;
 Larbi Chraïbi, homme politique marocain ;
 Mohamed Rochdi Chraïbi (1963-), personnalité politique marocaine ;
 Saâd Chraïbi (1952-), réalisateur et scénariste marocain ;
 Saïd Chraibi (1951-2016), musicien marocain ;
 Youssef Chraibi (1976-), homme d'affaires marocain.

Voir aussi 
 Conversations avec Driss Chraïbi (2007), film documentaire marocain réalisé par Ahmed El Maanouni